

Тимофієво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Тимофієво — село, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Тимофієво — присілок, Совєтський район, Марій Ел